Malta Cup 2005 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 31 januari och 6 februari 2005 i Hilton Conference Centre i Portomaso, Malta. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Graeme Dott i finalen med 9-7. Det är Hendrys senaste rankingtitel.

Händelser i samband med turneringen
Stephen Hendry gjorde karriärens 650:e century i åttondelsfinalen mot Anthony Hamilton.
Quinten Hann lämnade walk over i sin match i första omgången mot Ronnie O'Sullivan på grund av ett brutet finger.
Ronnie O'Sullivan gav upp ett frame i förlustmatchen i åttondelsfinalen mot Graeme Dott, trots att han ledde med 26-0.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcard-omgång
De fyra lägst rankade spelarna som kvalade in till turneringen fick möta fyra lokala wild cards. Ingen av wildcard-spelarna tog sig vidare till huvudturneringen.

Kval
Kvalet spelades mellan 30 november och 3 december 2004 i Prestatyn, Wales. I kvalet deltog de 80 spelare på Main Touren som inte var rankade bland topp-16, och därmed inte kvalificerade för huvudturneringen. Hemmaspelaren Tony Dragos kvalmatch spelades i samband med huvudturneringen.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Global Snooker

2005 i Malta
Snookersäsongen 2004/2005
2005